Blasibach und Bläsibach sind Gewässernamen:

 Blasibach (Rappendorfer Bach), linker Zufluss des Rappendorfer Bachs (zum Chamb) bei Oberrappendorf, Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern

 Bläsibach (Steinlach), rechter Zufluss der Steinlach an der Gartenstadt im Stadtteil Derendingen, Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Bläsibach (Zollhauserbach), linker Zufluss des Zollhauserbachs bei Grüningen, Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg